M/S Stockholm kan syfta på:

M/S Stockholm (1938) –  ett fartyg beställt 1938 av Svenska Amerika Linien, brann upp på varvet
M/S Stockholm (1941) – ett fartyg byggt för Svenska Amerika Linien år 1941, upphugget 1949
M/S Stockholm (1948) – ett passagerarfartyg byggt för Svenska Amerika Linien år 1941
M/S Stockholm av Göteborg – ett svenskt k-märkt tidigare tjänstefartyg byggt 1953

Se även
S/S Stockholm
HMS Stockholm
Stockholm